Hardrict ist der Familienname folgender Personen:
 Cory Hardrict (* 1979), US-amerikanischer Schauspieler
 Tia Mowry-Hardrict (* 1978), US-amerikanische Schauspielerin